Imaginaire, fabrique des images, des représentations, de visions d'un individu ou d'un groupe, pour exprimer sa façon de concevoir sa relation à l'altérité et au monde ;
En mathématiques, un nombre imaginaire est un nombre dont le carré est un nombre négatif.

Œuvres 
 L'Imaginaire, essai psychologique  de Jean-Paul Sartre, publié en 1940 ;
 L'Imaginaire, collection littéraire des éditions Gallimard, créée en 1977.
Le Malade imaginaire (1673), une comédie de Molière.

Voir aussi 
Imaginaire pur